Ширли Анита Чисхолм, также Ше́рли Чи́зем (, , Бруклин — , ) — американский политик, кандидат в президенты США на выборах 1972 года.

Биография 
Ширли Анита Сент-Хилл, в замужестве взявшая фамилию Чисхолм (Чизем), родилась в 1924 году в Бруклине, Нью-Йорк. В 1946 году окончила Бруклинский колледж, получив степень бакалавра искусств, а в 1952 году ей была присвоена степень магистра искусств Колумбийского университета. В 1968 году она стала первой темнокожей женщиной, избранной в Конгресс США. Чисхолм работала в Конгрессе на протяжении семи сроков с 1969 по 1983 год. В 1972 году она выдвигала свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии, став первой женщиной и представителем афроамериканского сообщества, выдвигавшейся на эту роль в Демократической партии. Является автором двух книг.

Скончалась 1 января 2005 года во Флориде в возрасте 80 лет.

Была представлена на коллекционных карточках Supersisters.

Примечания

Ссылки 
 
 [womenshistory.about.com/od/congress/p/shirleychisholm.htm Биография Ширли Чисхолм]

Члены Палаты представителей от штата Нью-Йорк
Деятели феминизма США
Кандидаты в президенты США (1972)
Первые женщины в профессии
Награждённые Президентской медалью Свободы
Выпускницы Средней школы для девочек (Бруклин)
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Педагогического колледжа Колумбийского университета
Преподаватели колледжа Маунт-Холиок
Политики США XX века
Национальный зал славы женщин
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Колледжа Смит